«I Want It All» puede referirse a:

Música 
Álbumes
 I Want It All (1999), álbum de Warren G.
Canciones
 I Want It All (1989), cuarta canción y primer sencillo del álbum The Miracle de la banda inglesa Queen.
 I Want It All (2005), séptima canción del álbum Playing the Angel del grupo inglés Depeche Mode.
 I Want It All (2008), segundo sencillo de la película producida por Walt Disney Pictures, High School Musical 3: Senior Year.